As Blood Rains from the Sky, We Walk the Path of Endless Fire è il quinto album della band death metal tedesca Fleshcrawl, pubblicato nel 2000 dalla Metal Blade Records.

Tracce

Formazione 
 Sven Gross - voce
 Mike Hanus - chitarra, basso
 Stefan Hanus - chitarra
 Bastian Herzog - batteria

Collegamenti esterni